Skryje kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Skryje (okres Brno-venkov)
 Skryje (okres Havlíčkův Brod)
 Skryje (okres Rakovník)